Klettgau (regio), een regio ten noorden van de Rijn in het grensgebied van Duitsland en Zwitserland
 Klettgau (gemeente), een Duitse gemeente in deze regio
 vorstelijk landgraafschap Klettgau, een historisch land in Duitsland